Shibuya bezeichnet:
 Shibuya (Shibuya-ku, „Bezirk Shibuya“, englisch „Stadt Shibuya“), einen ehemaligen Stadtbezirk der Stadt Tokio in der japanischen Präfektur Tokio, heute ein „Sonderbezirk“ der Präfektur Tokio
 Shibuya (Shibuya)  (Shibuya), einen heutigen Stadtteil des Bezirks Shibuya
 Shibuya-machi („Stadt Shibuya“, bis 1909 -mura, „Dorf“), eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Tokio, eine der drei Vorläufergemeinden des Bezirks Shibuya
 den Shibuya (Fluss) (Shibuya-gawa), einen für die Olympischen Spiele 1964 zum Teil einbetonierten Fluss in Tokio
 die Shibuya (Klan) (Shibuya-uji bzw. -shi), eine japanische Adelsfamilie
 die Burg Shibuya (Shibuya-jō), eine im Mittelalter bestehende Burg
 den Bahnhof Shibuya (Shibuya-eki)
 Shibuya (Kanagawa), als Shibuya-mura (1889–1944 und 1955–1956) und als Shibuya-machi (1944–1955) eine ehemalige Gemeinde im Kreis Kōza, heute als Shibuya ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Yamato in der Präfektur Kanagawa
 shibuya (VIVA), Fernsehsendung
 Shibuya Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Shibuya ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroki Shibuya (* 1966), japanischer Fußballspieler
 Hirotoshi Shibuya (* um 1925), japanischer Badmintonspieler
 Jun Shibuya (* ?), japanischer Skispringer
 Kenji Shibuya (1921–2010), US-amerikanischer Wrestler
 Shibuya Minoru (1907–1980), japanischer Filmregisseur
 Takeshi Shibuya (* 1939), japanischer Jazzpianist und Filmkomponist
 Shibuya Tengai (1906–1983), Verfasser von Komödien, Schauspieler
 Tenma Shibuya (* 1969), japanischer Schauspieler und Tänzer 
 Tsubasa Shibuya (* 1995), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Shibuya-kei